Gminy w USA:
 Wilburn (ang. Wilburn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Wilburn (ang. Wilburn Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford